Unna steht für:

 Unna, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Kreis Unna, Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Unna, früherer Name für Una (Fluss), Fluss in Bosnien und Herzegowina

Unna ist der Familienname folgender Personen:
 Isak Unna (1872–1948), deutscher Altphilologe und Rabbiner
 Karl Unna (1880–1964), deutscher Mediziner
 Klaus Unna (1908–1987), deutscher Arzt und Pharmakologe
 Marie Unna (1881–1977), deutsche Dermatologin
 Moritz Unna (1811–1871), dänischer Maler und Fotograf
 Moritz Adolph Unna (1813–1888), deutscher Mediziner 
 Mosche Unna (1902–1989), israelischer Rabbiner und Politiker
 Paul Gerson Unna (1850–1929), deutscher Dermatologe

Siehe auch:
 Una